La Chapelle-du-Bois renvoie aux communes françaises suivantes :

La Chapelle-du-Bois, commune de la Sarthe ;
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, commune de l'Eure.